Een verkeersweg:
 N937 (België)
 N937 (Nederland), zie Provinciale weg 937

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing